Август Шенк:
 Август Шенк (1815—1891) — немецкий ботаник; профессор ботаники, миколог и палеонтолог.
 Август Шенк (1828—1901) — немецкий художник-пейзажист и анималист.